Wereldkampioenschap handbal vrouwen 1997
 Wereldkampioenschap handbal mannen 1997